Улица Академика Богомольца — название улиц в разных городах.

 Улица Академика Богомольца — улица в городе Виннице.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Волгограде.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Киеве.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Львове.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Макеевке.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Никополь.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Стрый.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Ужгороде.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Харькове.
 Улица Академика Богомольца — улица в городе Черновцы.